«Ремагенский мост» () — американский художественный фильм 1969 года, поставленный режиссёром Джоном Гиллермином по книге американского писателя и политика .

Сюжет 
Фильм был снят в Чехословакии и рассказывает о боях за мост Людендорфа через Рейн в марте 1945 года. В результате сражений американских войск с немецкими мост был захвачен неповреждённым и использовался союзниками. В фильме поднимаются проблемы самопожертвования, допустимого риска и допустимых потерь.

В главных ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили в Чехословакии и начались 3 июня 1968 года в Праге. Большинство городских сцен в Ремагене снималось в городе Мост, а для съёмок Ремагенского моста послужил мост в городке Давле.

Однако к концу съёмок в Чехословакию были введены советские войска, и съёмочной группе пришлось в спешном порядке уезжать на запад на такси. Съёмки были завершены в Западной Германии и в Италии.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1969 года